Antonio Colonna (fl. fine XIV secolo-prima metà XV secolo) - nobile romano, esponente del ramo dei Colonna di Riofreddo
 Antonio Colonna (?-1472) - nobile romano, esponente del ramo dei Colonna di Genazzano, principe di Salerno (1424-1432)
 Antonio Colonna – architetto, attivo nella seconda metà del Settecento nel Mantovano
 Antonio Dal Corno (Antonio Dal Corno detto il Colonna) – organaro
 Antonio Branciforte Colonna (1711-1786) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Sancho Dávila de Toledo y Colonna (1590-1666) – generale e politico spagnolo